Plusieurs ouvrages portent le titre de Vie de Pythagore :

 la Vie de Pythagore, qui constitue le chapitre I du livre VIII de  ;
 la Vie de Pythagore du philosophe néoplatonicien Porphyre ;
 la Vie de Pythagore du philosophe néoplatonicien Jamblique.

Homonymie